Ян Гадалиньский (; 20 июня 1908 — 1994) — польский шахматист, тренер.

Участник девяти финалов чемпионатов Польши.

Спортивные достижения

Ссылки 

Шахматисты Польши